Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Skipjack:
 HMS Skipjack (J38), un dragueur de mines de la classe Halcyon mis en service en 1934 et coulé en 1940.
 HMS Skipjack (J300), un dragueur de mines de la classe Algerine mis en service en 1944 et démoli en 1959.